Serravalle (Ala)
Serravalle (San Marino)
Serravalle (Vittorio Veneto)
Serravalle (Zwitserland)